Agasias (Άγασίας) ist der Name von:

 Agasias (Lochagos), griechischer Söldnerführer im Heer des Kyros
 Agasias (Sohn des Dositheos), griechischer Bildhauer aus Ephesos im 2. Jh. v. Chr.
 Agasias (Sohn des Menophilos), griechischer Bildhauer aus Ephesos im 1. Jh. v. Chr.